Рикка́рдо Эудже́нио Дри́го (, в России Ричард Евгеньевич Дриго; 30 июня 1846, Падуя — 1 октября 1930, Падуя) — итальянский и российский композитор, дирижёр.

Биография 
С детских лет выступал в родном городе как пианист, в отрочестве начал сочинять романсы и вальсы. Окончил консерваторию в Венеции в 1864 году, ученик известного композитора Антонио Буццола (в свою очередь учившегося у Гаэтано Доницетти). Работал репетитором в Гарибальди-театре в Падуе, где и состоялся его первый дирижёрский дебют. В 1868 г. здесь же была поставлена первая опера Дриго «Дон Педро Португальский». В последующие десять лет Дриго удалось завоевать успех на лучших театральных сценах Италии, в частности дирижировать несколько премьер опер Вагнера в театре Ла Скала. В 1878 году барон Карл Карлович Кистер пригласил Дриго в Санкт-Петербург.

Начиная с 1879 года Дриго был дирижёром Итальянской оперы в Санкт-Петербурге, с 1886 года он — дирижёр и композитор оркестра балетного состава Мариинского театра. 

Под руководством Дриго, в сотрудничестве с балетмейстерами Мариусом Петипа и Львом Ивановым, были осуществлены премьерные постановки балетов П. И. Чайковского «Спящая красавица» (1890), «Щелкунчик» (1892) и «Лебединое озеро» (1894, II акт и 1895, новая (посмертная) редакция балета 1877 года), а также балета А. К. Глазунова «Раймонда» (1898). 

В летнее время гастролировал по Европе, дирижируя крупными постановками и премьерами в Италии, Испании.

Автор многих балетов, в том числе «Волшебная флейта» (1893), «Жемчужина» (1896), «Талисман» (1889), «Арлекинада» («Миллионы Арлекина», 1900), а также нескольких опер.

В 1919 Дриго вернулся в Падую, где сочинял и дирижировал постановками в Гарибальди-театре до конца жизни.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article033455.html Краткая биография]
 

Академические музыканты Италии
Академические музыканты Российской империи
Оперные композиторы XIX века
Балетные композиторы Италии XIX века
Балетные композиторы Российской империи XIX века
Балетные дирижёры